OFC Champions League 2019 var den 18:e säsongen av Oceaniens klubbmästerskap, som anordnas, Oceaniens främsta klubblagsfotbollsturnering som anordnas av OFC och den 13:e säsongen under sitt nuvarande namn (OFC Champions League). Turneringen vanns av Hienghène Sport som i finalen besegrade Magenta, båda från Nya Kaledonien. Detta var första finalen där det inte var med lag från Australien (som lämnade OFC 2006) eller Nya Zeeland.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Officiell hemsida